Hygroplitis är ett släkte av steklar som beskrevs av Thomson 1895. Hygroplitis ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Hygroplitis